Роберт Мейнард Пирсиг (; 6 сентября 1928, Миннеаполис, штат Миннесота — 24 апреля 2017) — американский писатель и философ, известный главным образом как автор книги «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» (1974), более чем 4 миллиона экземпляров которой было продано по всему миру.

Биография 
Роберт Пирсиг родился в Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье Мейнарда И. Пирсига и Гарриет Мари Сьобек, предки которых были из Германии и Швеции. Его отец окончил юридический факультет Гарвардского университета и с 1934 года преподавал на юридическом факультете Миннесотского университета. С 1948 по 1955 годы Пирсиг-старший являлся деканом юридического колледжа, откуда он уволился в 1970 году. Позже он стал профессором в юридическом колледже имени Уильяма Митчелла, где работал до выхода на пенсию в 1993 году.

Будучи не по годам развитым ребёнком, с коэффициентом IQ 170 в возрасте 9 лет, Роберт Пирсиг пропустил несколько классов и был зачислен в школу Блейк Скул. В 1943 году Пирсиг поступил в Миннесотский университет на факультет биохимии. В книге «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» он описывает себя как далеко не типичного студента. Он был идеалистом, интересуясь наукой ради науки, а не как способом создания карьеры.

Во время лабораторных занятий по биохимии Пирсиг был глубоко взволнован тем, что для объяснения какого-либо явления почти всегда существовало несколько гипотез, и число таких гипотез казалось практически бессчётным. Он не мог не размышлять над этим, и ему казалось, что вся научная деятельность в каком-то смысле застопорилась. Эта проблема так расстроила его, что он был отчислен из университета за провал на экзаменах.

В 1946 году Пирсиг поступил на военную службу и был направлен в Корею, где служил до 1948 года.

После службы в армии он вернулся в Соединённые Штаты и ненадолго поселился в Сиэтле, штат Вашингтон, а затем вернулся в Миннесотский университет и в 1950 году получил степень бакалавра философии. После этого он поступил в Бенаресский индуистский университет (Индия) для изучения восточной философии. Он также написал диссертацию по философии и журналистике в Чикагском университете, но не смог её защитить. Его трудная учёба в этом университете на курсе Ричарда Маккеона описана, с небольшими изменениями, в книге «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом». В 1958 году он стал профессором в Университете штата Монтана в городе Бозмен, где в течение двух лет преподавал писательское мастерство.

Перенеся нервное расстройство, в 1961—1963 годах Пирсиг лечился в психиатрических клиниках. После проведения психиатрической экспертизы ему был поставлен диагноз параноидная шизофрения и клиническая депрессия и назначено лечение шоковой терапией. Пирсиг быстро пошёл на поправку и в 1964 году прервал  лечение. В дальнейшем он стал писателем.

После написания книги «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» он вёл одинокий и затворнический образ жизни, подобно писателю Джерому Дэвиду Сэлинджеру. С 1980 года Пирсиг совершал путешествие по Атлантическому океану на лодке и побывал в Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Англии, а также в различных уголках Соединённых Штатов Америки.

Личная жизнь 

Роберт Пирсиг женился на Нэнси Энн Джеймс 10 мая 1954 года. У них два сына — Крис (1956) и Теодор (1958). После того, как Пирсиг был впервые госпитализирован в 1961 году, его жена подала на развод, который состоялся в 1978 году. Вскоре после этого, 31 декабря 1978 года он женился на Вэнди Кимпбэлл.

В 1979 году сын Пирсига Крис, который сыграл важную роль в книге «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом», погиб от ножевого ранения, став жертвой разбоя рядом с Центром дзэн-буддизма Сан-Франциско в котором он жил. В более поздних изданиях книги «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» Пирсиг пишет об этом и о том, что он и его вторая жена решили не делать аборт и сохранить ребёнка, зачатого в 1980 году, так как он верил, что этот нерожденный ребёнок станет продолжением той линии жизни, которой шёл Крис. Родившуюся дочь назвали Нелл.

Опубликованные произведения 

Библиография Пирсига состоит из двух романов. Книга «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» рассказывает о его взгляде на понятия «Качество» и «Хорошее». Это практически пересказ от первого лица путешествия на мотоцикле, которое он и его маленький сын Крис совершили из Миннеаполиса в Сан-Франциско.

Рекомендации издателя заканчиваются словами «Эта книга невероятна, гениальна и, держу пари, станет классикой». В одном из ранних интервью Пирсиг отмечал, что книгу отклонило 121 издательство, прежде чем Издательство Уильяма Морроу приняло её к изданию. В своей рецензии на книгу Джордж Стейнер сравнивает её с работами Достоевского, Броха, Пруста и Бергсона, указывая, что "такое утверждение само по себе значимо… просматриваются аналогии с «Моби Диком». Литературное приложение к газете Times называет работу «Чрезвычайно важной, волнующей, очень трогательной, проникновенной, чудесной книгой».

В 1974 году Пирсигу присуждена стипендия Гуггенхайма, что позволило ему написать книгу «Лила: Исследование нравственности» (1991), в которой он концентрируется на ценностной метафизике, называемой «Метафизикой Качества», заменяющей субъектно-объектное видение реальности.

Примечания

Ссылки 
 Биография Пирсига  Американское Общество авторов и писателей
 Биографическая таблица  жизни Пирсига
 Дзэн и сегодня  Книга Марка Ричардсона, содержащая больше биографической информации о Пирсиге
 сайт "Метафизика Качества" 
 Роберт М. Пирсиг и Качество 
 Интервью 2005 года о Метафизике Качества

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели США
Родившиеся в 1928 году
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Университета штата Монтана